SUC steht für:
 Stand-Up Coaster, einen bestimmten Achterbahntyp
 Succinimid, im englischen Sprachgebrauch

suc steht für:
 Westliches Subanon (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialektclusters Subanon, austronesische Sprache der Subanen auf der Halbinsel Zamboanga von Mindanao, Philippinen

Abkürzung